Sovereign Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sovereign Hotel (Santa Monica, Kalifornien), NRHP-ID 97001236
 Sovereign Hotel (Portland, Oregon), NRHP-ID 81000520